Toto je seznam současných komun v Dánsku. Počet komun byl 1. ledna 2007 změněn z původních 270 na současných 98.

Tabulka

Odkazy

Reference

Poznámky

Externí odkazy 
  Populace data 2012-01-01
  Rozlohy v čtverečných kilometrech
  Eniro mapa 98 pojmenovaných komun
  Mapa komun vhodná pro tisk (Krak) 
  Mapy (pdf) administrativního členění v letech 1660-2007. Vælg et årstal:Zvolte rok
Ministerstvo vnitra a zdraví:Strukturální reforma, správa Komise pro administrativní členění atd.

Administrativní dělení Dánska